Maxmilián I. bylo jméno těchto panovníků:

Císařové
 Maxmilián I. Habsburský (1459–1519) – císař Svaté říše římské (1508–1519), římsko-německý král (1486–1519)
 Maxmilián I. Mexický (1832–1867) – mexický císař (1864–1867), vicekrál lombardsko-benátský (1857–1859) a arcivévoda rakouský

Král
 Maxmilián II. Habsburský (1527–1576) – český král (1564–1576), uherský král (1564–1576) a jako Maxmilián II. císař Svaté říše římské (1564–1576)
 Maxmilián I. Josef Bavorský (1756–1825) – bavorský král (1806–1825) a kurfiřt (1799–1806)

Vévoda
 Maxmilián I. Bavorský (1573–1651) – bavorský vévoda (1597–1651) a kurfiřt (1623–1651)

Kníže
 Maximilian I. Hohenzollern-Sigmaringen (1681–1689) – hohenzollernsko-sigmaringenský kníže

Související články 
 Maxmilián

Rozcestníky - panovník